Palais Sándor ist der Name folgender Gebäude:

 Palais Sándor (Budapest) in Budapest
 Palais Sándor (Esztergom) in Esztergom